«Калгари Флэймз» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Клуб базируется в городе Калгари, провинция Альберта, Канада и проводит домашние матчи на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Клуб образовался в 1980 году, в результате переезда «Атланты Флэймз». За свою историю «Калгари» трижды играл в финале Кубка Стэнли (1986, 1989, 2004) один из которых оказался победным (1989). Также «Флэймз» дважды становились обладателями Президентского кубка (1988, 1989).

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

См. также 
 Атланта Флэймз
 Список расформированных и переехавших команд НХЛ

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Калгари Флэймз» на hockeydb.com

 
Калгари Флэймз